Pelagiidae är en familj av maneter. Pelagiidae ingår i ordningen skivmaneter, klassen maneter, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pelagiidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skivmaneter
Pelagiidae